Hail to Bermuda (zu deutsch etwa „Hoch lebe Bermuda“) ist die inoffizielle Nationalhymne Bermudas. Sowohl der Text als auch die Melodie stammen von Bette Johns.

Die offizielle Hymne hingegen ist God Save the Queen, da Bermuda britisches Überseegebiet ist.

Siehe auch 
Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
http://www.nationalanthems.info/bm.htm

Nationalhymne
Politik (Bermuda)